Puchar Europy w hokeju na lodzie – coroczne rozgrywki klubowe w hokeju na lodzie w latach 1965-1997
 Puchar Europy w skokach narciarskich – rozgrywany corocznie w sezonach 1979/1980-1992/1993 cykl zawodów w skokach narciarskich
 Puchar Europy w lekkoatletyce – najważniejsze europejskie drużynowe zawody lekkoatletyczne, od 2009 w ich miejsce rozgrywane są Drużynowe mistrzostwa Europy
 Puchar Europy UEFA – nagroda wręczana zwycięzcy Mistrzostw Europy w piłce nożnej
 Liga Mistrzów UEFA – najważniejsze europejskie klubowe rozgrywki piłkarskie